Söll (Tirol)
 Ist en soll